De Baak (onderwijsinstelling) een Nederlandse onderwijsinstelling
De Baak (Heerlen), een boerderij en rijksmonument te Heerlen